30 июня 1991 года Курултай крымскотатарского народа на своей сессии утвердил песню Ant Etkenmen (Я Поклялся) в качестве «Гимн крымскотатарского народа». Автор слов — Номан Челебиджихан. Музыка – народная. Изначально Челебиджихан написал стихотворение на своём родном степном диалекте с отдельными элементами старого литературного крымскотатарского языка. Курултай при утверждении переработал исходный вариант с целью приблизить язык к современному литературному стандарту. 

Курултай крымскотатарского народа, в качестве национальной общественно-политической организации крымских татар, претендующей на полномочное представительство крымскотатарского народа (согласно своему действующему «Регламенту Курултая крымскотатарского народа»), заявляет, что данный гимн является гимном всех крымских татар.

Текст

Оригинальный вариант

Современный вариант

Перевод на русский язык

См. также 
 Флаг крымских татар

Примечания 

Гимны по народам
Крымские татары
1991 год в Крыму